Battaglia del fiume Ticino (600 a.c.)- scontro tra i Celti guidati da Belloveso e gli Etruschi
 Battaglia di Pavia (271) – invasione degli Alemanni ai danni dell'Impero romano
Battaglia di Pavia (352) - scontro tra Costanzo II e Magnenzio
 Battaglia di Pavia (476) – scontro che causò la caduta dell'Impero romano d'occidente
Battaglia di Pavia (538) -  scontro tra Bizantini e Ostrogoti
 Assedio di Pavia (569-572) – conquista longobarda della città
 Assedio di Pavia (773-774) – conquista della città da parte di Carlo Magno
 Battaglia di Pavia (1431) – parte della guerra tra la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano
 Battaglia di Pavia (1512)
 Battaglia di Pavia (1525) – ultima battaglia della quarta guerra d'Italia (1521-1526)
 Battaglia di Pavia (1655) – battaglia della guerra franco-spagnola (1635-1659)